Па́вел Зыря́нов:
 Зырянов, Павел Александрович (род. 1983) — депутат Государственной думы РФ (2007—2011).
 Зырянов, Павел Аркадьевич (род. 1955) — советский биатлонист.
 Зырянов, Павел Иванович (1907—1992) — советский военачальник.
 Зырянов, Павел Николаевич (1943—2007) — российский историк.
 Зырянов, Павел Степанович (1922—1974) — советский физик-теоретик.